Wiliam Windsor peut faire référence à plusieurs sujets :

 Le prince William de Cambridge (né en 1982), fils aîné du prince Charles de Galles et de la princesse Diana Spencer,
 William Windsor (bouc), une mascotte de la Royal Welsh.